

Джанкшен-Сіті — місто, штат Арканзас
 Джанкшен-Сіті — місто, штат Джорджія
 Джанкшен-Сіті — місто, штат Канзас
 Джанкшен-Сіті — місто, штат Кентуккі
 Джанкшен-Сіті — місто, штат Орегон
 Джанкшен-Сіті — селище, штат Іллінойс
 Джанкшен-Сіті — селище, штат Луїзіана
 Джанкшен-Сіті — селище, штат Міссурі
 Джанкшен-Сіті — селище, штат Огайо
 Джанкшен-Сіті — селище, штат Вісконсин
 Джанкшен-Сіті — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Джанкшен-Сіті — переписна місцевість, штат Вашингтон